Tomasz Garlicki (duchowny)
 Tomasz Garlicki (nauczyciel)